В состав Черновицкой области Украины входят 11 городов.

Список

Примечания 

Черновицкая область
Населённые пункты Черновицкой области